Кубок Испании по футболу 1988/1989 — 85-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Реал Мадрид. Этот кубок стал шестнадцатым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 31 августа 1988 по 30 июня 1989 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1988/1989 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1988/1989 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1988 году
Спорт в Испании в 1989 году